Zwei Schiffe der United States Navy wurden USS Cole genannt, das erste nach Edward B. Cole († 1918), das zweite nach Darrell S. Cole († 1945):

Die erste Cole war ein Zerstörer der Wickes-Klasse.
Die zweite Cole ist ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, bekannt durch den Anschlag auf das Schiff 2000.

Cole